Matilde de Baviera (21 de junio de 1313-Meissen, 2 de julio de 1346) fue la hija mayor de Luis IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su primera esposa, Beatriz de Silesia. Matilde era miembro de la Casa de Wittelsbach.

Familia 
Los abuelos paternos de Matilde fueron Luis II, duque de Baviera, y su tercera esposa, Matilde de Habsburgo. Sus abuelos maternos fueron Bolko I el Estricto y su esposa, Beatriz de Brandeburgo. Tuvo dos hermanos, Luis y Esteban, ambos duques de Baviera. Matilde también tuvo dos hermanas, Ana e Inés, que murieron jóvenes, por lo que Matilde fue la única superviviente femenina.

En 1322, falleció la madre de Matilde y su padre se casó de nuevo con Margarita II de Henao. Matilde tuvo otros diez medio hermanos a través de su madrastra, incluyendo a Luis VI el Romano, Guillermo I, duque de Baviera, Otón V, duque de Baviera, Alberto I de Holanda, Inés de Baviera y Beatriz de Baviera.

Matrimonio 
Matilde se casó en mayo de 1328 en Núremberg con Federico II, margrave de Meissen, hijo del margrave Federico I de Meissen, y tuvieron nueve hijos:

 Isabel (22 de noviembre de 1329-21 de abril de 1375), esposa de Federico V, burgrave de Núremberg.
 Federico (nacido y muerto en 1330).
 Federico III el Estricto (14 de diciembre de 1332-21 de mayo de 1381), landgrave de Turingia.
 Baltasar (21 de diciembre de 1336-18 de mayo de 1406), landgrave de Turingia.
 Beatriz (1 de septiembre de 1339-15 de julio de 1399), monja en Weissenfels.
 Luis (25 de febrero de 1340-17 de febrero de 1382), obispo de Bamberg.
 Guillermo el Tuerto (19 de diciembre de 1343-9 de febrero de 1407), margrave de Meissen.
 Ana (7 de agosto de 1345-22 de marzo de 1363), monja en Seusslitz.
 Clara (nacida el 7 de agosto de 1345).

De los nueve hijos nacido, seis de ellos sobrevivieron a la infancia. Matilde y Federico no consiguieron ver a ninguno de sus hijos en la edad adulta, ya que Matilde murió en Meissen el 2 de julio de 1346, a los treinta y tres años, y su esposo murió tres años más tarde, en 1349, con treinta y ocho.

Antepasados

Sources 
Mathilde von Wittelsbach

Princesas de Baviera del siglo XIV (casa de Wittelsbach)
Fallecidos en 1346
Nacidos en 1313
Consortes de la casa de Wittelsbach